Национа́льная электро́нная библиоте́ка (сокр. НЭБ) — проект Министерства культуры Российской Федерации, призванный предоставить пользователям Интернет доступ к оцифрованным документам, размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской федерации в отношении соблюдения авторских прав.
В фонде библиотеки находятся редкие издания, различные рукописи, диссертации, ноты, патенты, периодическая литература и многое другое. Пользователи имеют свободный доступ ко всем объектам НЭБ, включая охраняемые авторским правом. Также библиотека имеет мобильные приложения на операционных системах Android и iOS.

История 
Идея национальной электронной библиотеки возникала неоднократно. Но только к 2003 г. накопленный разнообразный и поучительный опыт локальных, отраслевых, корпоративных и общегосударственных автоматизированных систем привёл к началу воплощения этой идеи в жизнь. В 2003 году проект был инициирован двумя крупнейшими библиотеками страны: Российской национальной библиотекой (РНБ) и Российской государственной библиотекой (РГБ), которая обратилась в Министерство культуры России с инициативой по созданию электронной библиотеки. В 2004 г. на основе Концепции Электронной библиотеки РНБ, разработанной руководителем Сектора электронных ресурсов О. В. Барышевой, ведущими сотрудниками РГБ и РНБ была создана Концепция Национальной электронной библиотеки, утвержденная директорами двух национальных библиотек в рамках Совета сотрудничества РГБ-РНБ. В Концепции были обоснованы принципы и основные направления развития Национальной электронной библиотеки, призванной собирать, архивировать, описывать электронные документы, способствующие сохранению и развитию национальной науки и культуры, а также организация их общественного использования.

17 декабря 2008 года было объявлено о выполнении проекта.

В 2012 г. Министерство культуры РФ включило разработку НЭБ в качестве государственной системы в федеральную целевую программу «Культура России (2012—2018 годы)».

С 2013 года Министерство культуры приступило к развитию проекта, выделяя финансирование на создание технологической платформы, закупку авторских прав и оцифровку печатных книг.

Проект является лауреатом вики-премии «Свободные знания» (2016).

В феврале 2019 года Правительство России утвердило Положение о федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека». Подписанным постановлением предусмотрено включение в НЭБ электронных копий 100 % российских изданий на правах обязательного экземпляра.

Разработка и программное обеспечение 
На разработку начального этапа программного обеспечения Российская государственная библиотека потратила до 12 млн рублей, объявив тендер для разработчиков.

Проект осуществлён совместно с компаниями «КРОК инкорпорейтед» и ЕМС. Проект запущен на базе блейд-серверов компании Hewlett-Packard. Используется система хранения данных компании EMC и система защищённого просмотра документов DefView.

Статистика использования

Критика 
Проект критикуют за отсутствие концепции проекта, идеологическую ориентацию на потребление контента находящегося под защитой авторских прав только в стенах библиотеки, закупку для проекта невостребованных книг, плохую видимость в глобальных поисковых сервисах, срыв сроков и не исполнение технических заданий.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 В кабмине одобрили законопроект о Национальной электронной библиотеке

Электронные библиотеки России
Национальные библиотеки России
Сайты России
Сайты на русском языке
Лауреаты премии «Свободные знания»